Sebastian Osterloh (né le  à Kaufbeuren en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière avec l'équipe réserve des Kölner Haie dans la Regionalliga, le quatrième niveau allemand. Il passe professionnel avec les EHC Wolfsburg Grizzly Adams dans la DEL en 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Kölner Haie II ||  Regionalliga ||12 ||3 ||4 ||7 ||6 ||10 ||1 ||4 ||5 ||12 
|-
|2000-2001 || Kölner Haie II || Regionalliga ||27 ||11 ||17 ||28 ||85 ||11 ||3 ||5 ||8 ||34 
|-
|2001-2002 || EHC Neuwied || Oberliga ||50 ||3 ||5 ||8 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || EHC Neuwied || Oberliga ||53 ||7 ||18 ||25 ||78 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-  
|2003-2004 || Straubing Tigers || 2. Bundesliga ||46 ||1 ||5 ||6 ||113 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL ||49 ||1 ||2 ||3 ||70 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2005-2006 || Lions de Francfort || DEL ||33 ||3 ||1 ||4 ||71 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|- 
|2006-2007 || Lions de Francfort || DEL ||49 ||5 ||7 ||12 ||121 ||8 ||0 ||1 ||1 ||10
|- 
|2007-2008 || Lions de Francfort || DEL ||50 ||3 ||4 ||7 ||74 ||9 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2008-2009 || Lions de Francfort || DEL ||30 ||1 ||2 ||3 ||41 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Lions de Francfort || DEL ||53 ||1 ||7 ||8 ||81 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2010-2011 || Straubing Tigers || DEL ||15 ||0 ||2 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Straubing Tigers || DEL || 40|| 3|| 3|| 6|| 18|| 8|| 1|| 4|| 5|| 18
|-
|2012-2013 || Straubing Tigers || DEL || 51|| 2|| 12|| 14|| 40|| 7|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
|2013-2014 || Straubing Tigers ||DEL || 44|| 1|| 5|| 6|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Straubing Tigers || DEL || 41 || 2 || 4 || 6 || 24 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1983
Naissance à Kaufbeuren
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du EHC Straubing Tigers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Neuwied